

Geografia
 Contea di Baca, in inglese Baca County – contea dello Stato del Colorado, negli Stati Uniti.
 Contea di De Baca, in inglese De Baca County – contea dello Stato del Nuovo Messico, negli Stati Uniti

Persone
 Elfego Baca (1865-1945) – pistolero statunitense
 Jeff Baca (1990) – giocatore di football americano statunitense 
 Juraj Bača (1977) – canoista slovacco
 Martin Bača (1985) – calciatore ceco, di ruolo attaccante
 Maxime Baca (1983) – calciatore francese, di ruolo difensore
 Rafael Baca (1989) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Steve Baca (...) – compositore e cantautore statunitense

Pagine correlate
 Baga
 Baka